Imp (2007) – hiszpański serial krótkometrażowy nadawany na antenie teleTOON+.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie ZigZapa – Studio M.R. Sound
Reżyseria: Tomasz Marzecki
Dialogi: Anna Wysocka
Dźwięk i montaż: Krzysztof Podolski
Wystąpili:
 Adam Ferency – Imp
 Sławomir Pacek – Bob
 Lucyna Malec – Lumen
 Jakub Szydłowski – Bertrand
 Tomasz Marzecki – szef
 Tomasz Błasiak
 Tomasz Bednarek
i inni

Lektor: Tomasz Marzecki

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Hiszpańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007